Příjmení Hajník nosí více významných osobností:

 Jakub Hajník (1883–1940) – český zpěvák a moderátor
 Mojmír Hajník (* 1949) – český politik
 Rozálie Hajníková (1874–1951) – česká a československá politička